Por el nombre de Pedro de Fonseca responden diversos personajes en la historia:

Pedro de Fonseca (cardenal), importante diplomático, cardenal del título de Santángelo y obispo de Astorga (1414 - 1418) y de Sigüenza (1419 - 1422). 
Pedro de Fonseca (teólogo) S.J. (1528-1599) filósofo y teólogo portugués, catedrático de Filosofía en la Universidad de Coímbra.
Pedro de Fonseca Orellana, nombrado por Felipe III primer marqués de Orellana.